Sudarium () bezeichnet Tücher, die der Legende nach Abbilder Jesu Christi tragen:
 das Schweißtuch der Veronika
 das Abgar-Bild
 das Schweißtuch von Oviedo
 den Schleier von Manoppello

Sudarium ist auch die Bezeichnung für:
 Manipel (liturgische Kleidung)